Wu-čchang může být:

 Wu-čchang (Charbin) () – městský okres v subprovinčním městě Charbinu
 Wu-čchang (Wu-chan) () – městský obvod ve Wu-chanu, hlavním městě provincie Chu-pej